Lais může znamenat:
 Le Lais (český název Odkaz), báseň Françoise Villona 
 množné číslo slova lai, francouzského názvu pro básnickou formu lejch 
 latinský název starověkého města Dan, dnešního Tel Dan